Auray est le nom d'une commune française du département du Morbihan.
 Gare d'Auray, sa gare.
 Aire urbaine d'Auray, son aire urbaine.
 Canton d'Auray, son canton.
 District d'Auray, une ancienne division administrative de Bretagne.

 La Rivière d'Auray qui est une ria (ou aber) qui commence à Auray

 Batailles d'Auray, l'une des batailles d'Auray de 1364, 1795, ou 1815.

Paronymes 
 Aurec-sur-Loire est le nom d'une commune française du département de la Haute-Loire.

Homonymie de toponyme